Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „9”:

Polska:
 4 Dywizja Kawalerii (II RP)

Austro-węgierska:
 4 Dywizja Kawalerii

Niemieckie:
 4 Dywizja Kawalerii Cesarstwa Niemieckiego
 4 Dywizja Kawalerii (III Rzesza)

Rosyjskie i radzieckie:
 4 Dywizja Kawalerii Imperium Rosyjskiego
 4 Dywizja Kozaków Dońskich
 4 Dywizja Kawalerii (RFSRR)
 4 Dywizja Kawalerii (ZSRR)